Bicipolitana è il nome utilizzato per identificare diverse reti di percorsi ciclabili e cicloturistici locali in Italia.

 Bicipolitana di Bologna, nella città metropolitana di Bologna
 Bicipolitana di Pesaro, a Pesaro